Bucegi se poate referi la:

 Bucegi, munți în lanțul Carpatic, România
 Bucegi (marcă de bere), marcă de bere produsă în România
 Bucegi (camion), un model de autocamion produs la uzina de camioane Brașov
 Bucegi (marcă de țigări), o marcă produsă în anii comunismului de către Fabrica de Țigarete București
 Bucegi (marcă alimentara de pateu)

Toponime românești